Нємці — село в Банськобистрицькому окрузі Банськобистрицького краю Словаччини.
 Гонтьянські Нємці — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю Словаччини.
 Тековські Нємці — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.